Buc kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Buc, Yvelines, kommun, 
 Buc, Territoire de Belfort, kommun,